Amerikai Egyesült Államok
 Coal Creek (Boulder megye, Colorado)
 Coal Creek (Fremont megye, Colorado)
 Coal Creek (Indiana)
 Coal Creek (Washington)

 Ausztrália
 Coal Creek (Victoria)

Egyéb
 Coal Creek, Alex Miller regénye